Het WTA-tennistoernooi van Auckland (officieel ASB Bank Classic) van 2001 vond plaats van 1 tot en met 6 januari 2001 in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland. Het was de zestiende editie van het toer­nooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Anne Kremer was het vijfde reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitge­scha­keld door Marlene Weingärtner.

De als eerste geplaatste Française Sandrine Testud strandde al in de eerste ronde.

De ongeplaatste Meilen Tu uit de Verenigde Staten won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als zesde geplaatste Argentijnse Paola Suárez in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Tu wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 16.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Amanda Hopmans bereikte de tweede ronde. Landgenote Yvette Basting verloor haar openings­partij.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Cara Black en Alexandra Fusai hadden zich niet als team voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Cara Black en Sandrine Testud, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitge­scha­keld door Emmanuelle Gagliardi en Barbara Schett.

Het als derde geplaatste duo Alexandra Fusai en Rita Grande won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Emmanuelle Gagliardi en Barbara Schett in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. Française Fusai had daar­naast elf eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Italiaanse Grande drie.

De Nederlandse Yvette Basting speelde samen met Caroline Schneider uit Duitsland. In hun eerste­ronde­partij troffen zij Black en Testud, als eerste geplaatst – daar­tegen waren zij niet opgewassen.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Auckland 2001
Auckland